Кубок Англии по футболу 1882/83 () — 12-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 84 футбольных клуба, однако 5 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Переигровка третьего раунда

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
  Кубок Англии 1882/83 на сайте RSSSF.com 

1882-1883
Футбол в Англии в сезоне 1882/1883